BMW M5 – samochód osobowy
 Messier 5 – gromada kulista, obiekt Messiera
 M5 Industries – amerykańskie przedsiębiorstwo

Transport 
 M5 – autostrada na Węgrzech
 M5 – autostrada w Wielkiej Brytanii
 M5 – droga magistralna na Białorusi

Wojsko 
 M5 Stuart – amerykański czołg lekki
 M5 Halftrack – amerykański transporter opancerzony
 M5 High-Speed Tractor – amerykański ciągnik artyleryjski
 M5 – amerykańskie holowane działo przeciwpancerne
 M5 – bagnet amerykański